Le qualificazioni del singolare femminile dell'Oracle Challenger Series - Houston 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Alexa Glatch (ultimo turno)

  Giuliana Olmos (Entrata nel tabellone principale)

Qualificate 

  Catherine Bellis

  Sophie Chang

Lucky Loser 
  Kayla Day

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Houston 2019